Il singolare del BMW Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Franco Squillari ha battuto in finale Andrei Pavel 6-4, 6-3.

Teste di serie

 n/a
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Tommy Haas (secondo turno)

 Wayne Ferreira (secondo turno) 
 Marc Rosset (primo turno) 
 Jan Siemerink (primo turno) 
 Mariano Puerta (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1999
ATP Tour 1999